Starka – wieś na Litwie
 Starka – rodzaj wódki